Église de la Dormition désigne notamment :
 l'Église de la Dormition, église orthodoxe d'Alep, en Syrie.
 l'église de la Dormition-de-la-Mère-de-Dieu, à Crepaja, en Serbie.
 l'église de la Dormition-de-la-Mère-de-Dieu, à Novi Sad, en Serbie.
 l'église de la Dormition-de-la-Mère-de-Dieu à Pančevo, en Serbie.
 l'église de la Dormition-de-la-Mère-de-Dieu à Pivnice, en Serbie.
 l'église de la Dormition-de-la-Mère-de-Dieu à Stajićevo, en Serbie.
 l'église de la Dormition-de-la-Mère-de-Dieu, à Zrenjanin, en Serbie.
 l'Église de la Dormition, ou église de la Dormition de la Sainte-Mère de Dieu, église à Souzdal, en Russie.
 l'Église de la Dormition, église orthodoxe à Aksaï, dans l’oblast de Rostov, en Russie.
 L'église de la Dormition de Sviatorsk, Ukraine.